Кернит (также известен как rasorite) — гидратированный натрий борат гидроксид минеральный с формулой Na2B4O6(OH)2·3H2O.

Это минерал от бесцветного до белого цвета, кристаллизующийся в моноклинной кристаллической системе, обычно встречающийся в виде призматических или игольчатых кристаллов или гранулированных масс. Относительно мягкий, с твердостью по шкале Мооса от 2,5 до 3, и легкий, с удельным весом 1,91. Он демонстрирует идеальный скол и хрупкий излом.

Минерал встречается в осадочных отложениях эвапоритов в засушливых регионах.

Кернит был обнаружен в 1926 году в восточной части округа Керн в Южной Калифорнии, а затем переименован в название округа. Этим местом был рудник буры США в Боре в западной пустыне Мохаве. Материалы этого типа хранятся в Гарвардском университете, Кембридж, Массачусетс, и в Национальном музее естественной истории, Вашингтон, округ Колумбия.
Рудник округа Керн был единственным известным источником минерала в течение определённого периода времени. В последнее время кернит добывают в Аргентине и Турции.

Самый крупный зарегистрированный монокристалл кернита имел размеры 2,44 x 0,9×0,9 м 3 и весил ~ 3,8 тонны.
Кернит используется для производства буры, которую можно для производства моющих средств.

Ссылки 
 Kernite Mineral Data
 Справочник по минералогии
 Керните на Mindat.org
 PC Rickwood (1981). «Самые большие кристаллы» (PDF). Американский минералог. 66 : 885—907.
СМИ, связанные с Керните, на Викискладе?

Примечания 

Минералы натрия
Минералы моноклинной сингонии